Il singolare del torneo di tennis Music City Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Haase che ha battuto in finale Kristian Pless 7-69, 6-3.

Teste di serie 

 Vince Spadea (quarti di finale)
 Frank Dancevic (quarti di finale)
 Kristian Pless (finale)
 Assente

 Robert Kendrick (primo turno)
 Rik De Voest (primo turno)
 Amer Delić (semifinali)
 Paul Capdeville (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2006